Большая печать Айовы () — один из символов штата Айовы. Появилась  в 1847 году и изображает солдата в штатской одежде, стоящего на пшеничном поле в окружении символов, важных для истории штата. Орёл над головой солдата несет девиз штата.

Символы 

Символы, представленные на печати отражают вещи, которые были важны для первых поселенцев Айовы.

 Солдат в штатской одежде — печать была утверждена во время американо-мексиканской войны 1846—1848, и гражданин-солдат изображенный с «шапкой свободы» представляет солдат-добровольцев из штата. По традиции, оружие на печати находится в левой руке солдата, а элементы мира и свободы в правой.
 Шапка Свободы — или фригийский колпак, венчает собой флагшток, символизируя свободу.
Пшеница — первые поселенцы в 1840-х годах, в первую очередь, сеяли пшеницу. И только после прокладки железной дороги в 1850-х и 1860-х годах кукуруза стала основной культурой Айовы.
 Свинец — добыча полезных ископаемых в регионе Дубьюк была важной отраслью в экономике штата.
 Пароход «Айова» —  считался одним из самых больших и быстрых пароходов на Миссисипи. В 1843 году он установил рекорд скорости из Галена, штат Иллинойс, в Сент-Луис, штат Миссури совершив поездку за 44 часа. Миссисипи была основным транспортным маршрутом в Айове в 1840-х годах. Также самые крупные города штата располагались Миссисипи.
 Орёл — орёл не печати штата копирует как орла на государственной печати США, так и орла с предыдущих печатей Айовы. Орёл держит в клюве ленту с надписью «Our liberties we prize and our rights we will maintain» ()

Претензии к тексту описания печати 
Член Ассамблеи штата, республиканец Рэй Циркельбах предложил заменить в описании печати слова «the citizen soldier, with a plow in his rear» () на «the citizen soldier, standing in front of a plow» () из-за неправильно употреблённого словосочетания «in his rear». Однако в 2010 году его предложение не было рассмотрено за нехватки времени.

См. также 
 Список символов штата Айова
 Флаг Айовы

Ссылки 

 Символы Айовы 

Печати штатов США
Символы Айовы
Человеческие фигуры в геральдике
Пшеница в геральдике
Корабль в геральдике
Орёл в геральдике